Бра може да се односи на:

 Бра (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Бра (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Бра (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Бра (Кунео)
 Бра д'Ас, насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Бра сир Мез, насељено место у Француској, у департману Меза